Индрус (Индаус, Вынарус, Важенка) — река в России, протекает во Владимирской области. Устье реки находится в 75 км по правому берегу реки Суворощь. Длина реки составляет 19 км, площадь водосборного бассейна — 129 км².

Река начинается в селе Сергиевы-Горки в 29 км к югу от города Вязники. Течёт на северо-восток, протекает деревни Ананьино, Злобаево, Обеднино, Микляево, Золотово. Притоки — Сураж, Кожинка, Мощенка (все правые). Впадает в Суворощь у деревни Мясниково.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Ковров и до устья, без реки Уводь, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010301112110000033945
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003394
 Код бассейна — 09.01.03.011
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Литература 
  (обл.)

Реки Вязниковского района
Реки Гороховецкого района
Бассейн Суворощи